Club Deportiu Terrassa, club d'esports de Terrassa
 Club Deportivo Tenerife, club de futbol de Santa Cruz de Tenerife (Illes Canàries)
 Centre de Traducció dels Òrgans de la Unió Europea, organisme de la Unió Europea que es fa càrrec de la traducció per a les seves agències.
 Centre de Turisme, centre de formació integrant de la Xarxa de Centres de Turisme de la Generalitat Valenciana
 CDT també és el codi IATA de l'Aeroport de Castelló